Појам Санта Фе може да се односи на:
 Санта Фе (Гранада)
Санта Фе (Нови Мексико), град у САД у држави Нови Мексико
Санта Фе (Тексас), град у САД у држави Тексас
Санта Фе (Аргентина), је град у Аргентини у покрајини Санта Фе
 Санта Фе (аргентинска провинција), провинција смештена у средишњем делу Аргентине
 Санта Фе (острво), острво у Галапагосу